Cassari – Frazione di Nardodipace (VV)
Mario Roberto Cassari – Arcivescovo italiano